Pete's Dragon ist der englische Originaltitel folgender Filme:

 Elliot, das Schmunzelmonster, US-amerikanischer Film von Don Chaffey (1977)
 Elliot, der Drache, US-amerikanischer Film von David Lowery (2016)